Passagem de Humaitá — operação militar durante a Guerra da Tríplice Aliança
 Fortaleza de Humaitá — a mais poderosa e temida fortificação paraguaia à época da Guerra da Tríplice Aliança

Topônimos

 Humaitá (Amazonas) — município brasileiro do estado do Amazonas
 Humaitá (Rio Grande do Sul) — município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul
 Humaitá (bairro do Rio de Janeiro) — bairro do município do Rio de Janeiro
 Humaitá (Porto Alegre) — bairro do município de Porto Alegre
 Humaitá (São Vicente) — bairro do município de São Vicente
 Rio Humaitá — rio brasileiro do estado do Acre
 Jardim Humaitá — bairro brasileiro no município de São Paulo

 Humaitá (Paraguai) — cidade do Paraguai, departamento Ñeembucú
Embarcações da Marinha do Brasil

 S Humaitá (S-14) - Submarino da Classe Gato, utilizado na Segunda Guerra Mundial pela Marinha dos Estados Unidos, antes de ser incorporado à Marinha do Brasil (1957 - 1967)
 S Humaitá (S-20) - Submarino da Classe Oberon (1973 - 1993)
 S Humaitá (S-41) - Sumarino da Classe Riachuelo, lançado ao mar em dezembro de 2020
Outros
 Humaitá (futebolista) — futebolista brasileiro que passou pelo Futebol Clube do Porto
 Sport Clube Humaitá - Equipe de futebol profissional

Desambiguação
Desambiguações de topônimos